Rakus ist der Familienname folgender Personen:

 Olaf Rakus (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Theodor Georg Rakus (1869–1929), österreichischer Arzt